Langbein ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Langbein (1834–1894), deutscher Chemiker und Kommerzienrat sowie erster technischer Direktor der Concordia Chemische Fabrik in Leopoldshall und Namensgeber des Minerals Langbeinit
 Adrian Langbein (1796–1885), deutscher Jurist und Politiker, Abgeordneter des Schwarzburg-Sondershäuser Landtags
 August Friedrich Ernst Langbein (1757–1835), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Carl Ludwig Langbein (1811–1873), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Christoph Siegfried Langbein (1880–1921) Pfarrer in Ohnastetten und Hobbyfotograf.
 Daniel Langbein (* 1987), österreichischer Schauspieler
 Friedrich Wilhelm Langbein (1870–1954), ärztlicher Standespolitiker, Präsident der württembergischen Ärztekammer
 Georg Langbein (1849–1909), deutscher Chemiker und Galvanotechniker
 Gustav Langbein (1833–1915), deutscher Superintendent und Hofprediger
 Hermann Langbein (1912–1995), österreichischer Widerstandskämpfer
 Hubert Langbein (* 1943), deutscher Chemiker
 Jens Langbein (* 1962), deutscher Komponist
 Johannes Paul Langbein (1840–1915), deutscher evangelischer Pfarrer und Herausgeber der Stuttgarter Jubiläumsbibel von 1912
 Kurt Langbein (* 1953), österreichischer Filmemacher, Wissenschaftsjournalist und TV-Produzent
 Martha Langbein (* 1941), deutsche Leichtathletin
 Paul Langbein (1842–1908), deutscher Eisenbahningenieur
 Rolf Langbein (1932–2018), deutscher Mineraloge und Petrologe
 Thomas Langbein (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Walter-Jörg Langbein (* 1954), deutscher Sachbuchautor
 Wilhelm Langbein (1801–1840), deutscher Pädagoge
 Willi Langbein (1895–1967), deutscher Maler

Daneben ist
 Daddy Langbein, ein Jugendroman von Jean Webster aus dem Jahr 1912
 Daddy Langbein (1955), eine Verfilmung des Romans von Jean Webster
 Langbein oder Langbeinmücke, eine regional übliche Bezeichnung für Schnaken